Liste der Gemeinden (spanisch: municipios) in der Autonomen Gemeinschaft und Provinz Kantabrien in Spanien:

Kantabrien, Gemeinden
!Gemeinden